Суперкубок Болгарії з футболу 2012 — 10-й розіграш турніру. Матч відбувся 11 липня 2012 року між чемпіоном та володарем кубка Болгарії Лудогорцем та фіналістом кубка Болгарії Локомотивом.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 
 Матч на transfermarkt

2012
Болгарія
2012 у болгарському спорті